Cette page contient les pages d'homonymie de ADER et Ader.

ADER est un sigle pouvant désigner :
 Association des écrivains réunionnais.
 Association pour le développement de l'épargne pour la retraite.

ADER est une abréviation pouvant désigner :
 Association pour le développement de la recherche, association à but non lucratif française pour la promotion et la gestion des programmes de recherche partenariale.

 Clément Ader (1841-1925), ingénieur français, précurseur de l'aviation ;
 Henri Ader (1928-2017), avocat français ;
 Bas Jan Ader (1942-1975), artiste néerlandais ;
 Alice Ader (1945-), pianiste française ;
 János Áder (1959-), homme d'État hongrois ;
 Florence Ader (1967-), infectiologue et pneumologue française

Voir aussi 
 
 Ader-Nordmann, maison de ventes aux enchères d’œuvres d'art.
 Étymologie des patronymes français